Pedra Azul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedra Azul (ort), Minas Gerais, 
 Pedra Azul (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar